Сен-Жан-д'Еро́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 85 км на схід від Бордо, 33 км на південний захід від Періге.

Історія 

1 січня 2019 року Сен-Жан-д'Еро, Моран, Лавесьєр i Сен-Жульєн-де-Крампс було об'єднано в новий муніципалітет Еро-Крампс-Моран.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 89 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 200,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Жан-д'Еро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь